Le patronyme flamand Ryckmans est un surnom, désignant le riche (rijk: riche + man(s) : homme). 

Le patronyme Ryckmans est porté par différentes personnes :

Alphonse Ryckmans (1857 - 1931), un homme politique belge ;
Geneviève Ryckmans (1930-2022),  femme politique belge ;
Hélène Ryckmans (°1959), une femme politique belge ;
 comte Pierre Ryckmans (1891-1959), un haut fonctionnaire belge ;
 Pierre Ryckmans (1935-2014), un écrivain et sinologue belge, connu sous le pseudonyme de Simon Leys.

Patronyme flamand